Angelo Borgogno – ex calciatore italiano
 Chiara Borgogno – pallavolista italiana
 Luca Borgogno – pallavolista italiano